Деменёвское сельское поселение — муниципальное образование в составе Чернушинского района Пермского края.

Административный центр — село Деменёво.

В декабре 2004 года в результате реформы местного самоуправления Законом Пермского края наделено статусом сельского поселения.

Географические положение 
Поселение расположено на севере Чернушинского района. На территории поселения берёт начало река Танып.

История 
До 2006 год на территории поселения был Деменёвский сельский совет. С 2006 года в результате реформы местного самоуправления образовано Ананьинское сельское поселение.

Население 
По данным переписи 2010 года численность населения составила 997 человек, в том числе 514 мужчин и 483 женщины.

Населённые пункты

Экономика 
ООО «Заречное» (д. Капкан)

Объекты социальной сферы 
 общеобразовательные учреждения:
 МОУ «Деменевская средняя общеобразовательная школа»
 дошкольные образовательные учреждения:
 МДОУ «Деменёвский детский сад»
 учреждения здравоохранения:
 Деменевский ФАП
 Капканский ФАП

Примечания

Литература 
 

Муниципальные образования Чернушинского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году